La Croix (diari)
 La Croix-Avranchin, municipi delegat al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 La Croix-Blanche, municipi  al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània, França)
 La Croix-aux-Bois, municipi al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)
 La Croix-en-Brie, municipi  al departament de Sena i Marne (regió d'Illa de França)
 La Croix-en-Champagne, municipi  al departament del Marne (Gran Est)
 La Croix-Comtesse, municipi al departament del Charente Marítim (Nova Aquitània)
 La Croix-sur-Gartempe, municipi  al departament de l'Alta Viena (Nova Aquitània)
 La Croix-Helléan, municipi al departament d'Ar Mor-Bihan (regió de Bretanya, França)
 La Croix-aux-Mines, municipi  al departament dels Vosges (Gran Est)
 La Croix-sur-Ourcq, municipi al departament de l'Aisne (Alts de França)
 La Croix-du-Perche, municipi  al departament d'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 La Croix-de-la-Rochette, municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 La Croix-Rousse, turó en la ciutat de Lió, França, així com el nom d'un barri localitzat en aquest turó
 La Croix-en-Touraine, municipi  al departament de l'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 La Croix-sur-Roudoule, municipi  al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 La Croix-Saint-Leufroy, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 La Croix-Valmer, municipi  al departament del Var (Provença – Alps – Costa Blava)
 La Grand-Croix, municipi al departament del Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)